Cyców peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Gmina de Cyców, une gmina du powiat de Łęczna
 Cyców, un village, chef-lieu de la gmina de même nom